Die Città di Como 2013 war ein Tennisturnier, das vom 26. August bis 1. September 2013 in Como stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 156 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 154 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Como